Marcel Hartel, né le  à Cologne, est un footballeur allemand qui évolue au poste de milieu de terrain à FC St. Pauli.

Biographie

En club

En sélection 

Avec les espoirs, il inscrit un triplé contre l'Azerbaïdjan, lors des éliminatoires de l'Euro espoirs 2019.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du FC Cologne
Joueur du 1. FC Union Berlin
Joueur de l'Arminia Bielefeld
Joueur du FC St. Pauli
Naissance en janvier 1996
Naissance à Cologne